Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2005 года прошёл с 7 по 9 января в Херенвене (Нидерланды).

Итоговое положение среди мужчин 

 Het getal tussen haakjes achter de tijden geeft de positie op de ranglijst van de afzonderlijke afstanden weer, voorbeeld: Jochem Uytdehaage werd met 36,40 tweede op de 500 meter.

Итоговое положение среди женщин

Источники 
 SkateResults.com ЧЕ по классическому многоборью среди мужчин
 SkateResults.com ЧЕ по классическому многоборью среди женщин

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
2005
2005 год в конькобежном спорте
Январь 2005 года
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах